La edición 104.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 23 de mayo y el 5 de junio de 2005 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el español  Rafael Nadal  logrando el  primer título de los catorce que hasta ahora ha logrado en París al imponerse en la final al argentino Mariano Puerta.  

En la competición individual femenina la victoria fue para la belga  Justine Henin logrando el  segundo de los cuatro  títulos que lograría en Roland Garros al imponerse a la francesa Mary Pierce.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 

 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 2005
Deporte en Francia en 2005